Були-лакханг () — буддийский монастырь школы ньингма.
Находится в гевоге Чуммэй в Бумтанге, в центральном Бутане. Лакханг расположен на возвышении над деревней Гьеца, в километре к северу от дороги Тонгса — Джакар.

В монастыре раз в два года проводится праздник (цечу) Буда Мани, после полнолуния 16 числа 1 месяца по тибетскому календарю.

Монастырь находится под попечением общины монахов дзонга Тонгса.

История 
Були-лакханг основал в XV веке Чойинг, ученик Дордже Лингпа (1346—1405). Монастырь был расширен в начале XX века. В 2002—2005 годах монастырь отреставрировали при поддержке американских организаций, которые также провели курс обучения среди окрестных жителей по технологии охраны и сохранения древних памятников.

Архитектура 
Монастырь построен как двор, закрытый со всех сторон монастырскими строениями. Главный храм Джоканг оборудован на нижнем этаже красивыми колоннами. Помещения трёхэтажэного главного храма и восточной пристройки считаются тремя храмами. В каждом из трёх храмов находится одна из трёх больших статуй Будды — прошлого, настоящего и будущего. Два боковых храма имеют на верхних этажах галереи с уникальными тангками.

Примечания

Ссылки 
 Buli-lhakhang с фотографиями.
 Состояни Були-лакханга и реставрация с фотографиями
 Реставрация монастыря Були-лхаканг

Бумтанг
Монастыри школы ньингма
Буддийские храмы и монастыри Бутана
XV век в Бутане